Rohy může být:

 Rohy (okres Třebíč) – obec v okrese Třebíč
 Rohy (Bohy) – hospodářský dvůr v obci Bohy v okrese Plzeň-sever
 Rohy (Brloh) – základní sídelní jednotka obce Brloh v okrese Český Krumlov 
 Rohy (hrad) – zaniklý hrad v okrese Žďár nad Sázavou
 Rohy (Zvolenská kotlina) – geomorfologické území
 Rohy (přírodní rezervace) – přírodní rezervace na Slovensku
 množné číslo od roh

Související články 
 parohy

Externí odkazy